Лука Делић је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|4
|6
|10
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|4
|8
|12
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1957. || Само људи || Авдо, стакларски мајстор
|-
| 1959. || Влак без возног реда || Симлеша
|-
| 1959. || Пет минута раја || Логораш
|-
| 1959. || Врата остају отворена || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1962. || Мачак под шљемом || Чамџија (као Л. Делић)
|-
| 1962. || Кишобран (кратки филм)|| /
|-
| 1966. || Коњух планином || Стари с боцом ракије у возу
|-
| 1966. || Глинени голуб || Гостионичар
|-
| 1967. || Соледад || /
|-
| 1967. || Сурове дијагонале (кратки филм) || /
|-
| 1968. || Сунце туђег неба || Гастарбајтер који чека воз
|-
| 1968. || Quo vadis Живораде || /
|}

Спољашње везе 
 
 Лука Делић - биографија

Рођени 1903.
Умрли 1972.
Југословенски глумци